Pamlico peut désigner :
 Pamlico, un peuple nord-amérindien de Caroline du Nord ;
 Pamlico, la langue de ce peuple.
 Pamlico River, une rivière de Caroline du Nord ;
 Comté de Pamlico, un comté de Caroline du Nord ;
 Baie de Pamlico, une baie de Caroline du Nord.

Homonymie de toponyme